Saint-Firmin steht für:
Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Firmin (Hautes-Alpes), Département Hautes-Alpes
 Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Firmin (Nièvre), Département Nièvre
 Saint-Firmin (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire

Gemeinden  mit Namenszusatz:
 Saint-Firmin-des-Bois, Département Loiret
 Saint-Firmin-des-Prés, Département Loir-et-Cher
 Saint-Firmin-sur-Loire, Département Loiret
 Nempont-Saint-Firmin, Département Pas-de-Calais

Kirchengebäude in Frankreich:
 Saint-Firmin de May-sur-Orne in May-sur-Orne
 Saint-Firmin-les-Crotoy in Saint-Firmin-lès-Crotoy
 Saint-Firmin de Senan
 Saint-Firmin de Vineuil-Saint-Firmin in Vineuil-Saint-Firmin